Strategic Air Command, Mando Aéreo Estratégico en idioma inglés puede referirse a:

 El Strategic Air Command de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.
 A Strategic Air Command, una película protagonizada por James Stewart.